Marius Anatole Billy est un avocat français, né le  à Clermont-Ferrand et mort le  septembre 1944 à Clermont-Ferrand.

Biographie 
Fils de Jean Billy, plâtrier, et de Anne Chabot, Marius Anatole Billy nait le  au domicile de ses père et mère situé à Clermont-Ferrand, canton ouest, au 14 rue Charretière.

Il épouse, le , à Paris, Léa Emma Gilles dit Laviolette (1884-...), fille adoptive de Félix Paul Gilles dit Laviolette (1840-1919), avocat à la cour d'appel de Paris, et de Thérèse Agathe Vidier, en présence de son frère, Antoine, entrepreneur à Clermont-Ferrand, de Michel Colombier, avocat à Clermont-Ferrand, de Joseph Edmond Ployer, avocat à la cour d'appel de Paris et ancien bâtonnier, et de Clovis Amédée Salsac, également avocat à la cour d'appel.

Carrière juridique 
Inscrit à la faculté de droit de Paris, il soutient sa thèse pour le doctorat, intitulée l'initiative privée dans la prévention et l'atténuation des accidents de travail, en 1902.

Il est élu, le , bâtonnier de l'ordre des avocats inscrits au barreau de Clermont-Ferrand :

 le 16 juillet 1921,
 le ,
 le 9 juillet 1930,
 le 4 juillet 1931.

Il est élu membre du conseil de l'ordre :

 le 5 novembre 1907,
le  et désigné comme secrétaire de l'ordre,
le  et délégué au bureau de l'assistance judiciaire,
le 30 juin 1920 et délégué au bureau de l'assistance judiciaire,
le  et délégué au bureau de l'assistance judiciaire,
le  et délégué au bureau de l'assistance judiciaire,
le 8 juillet 1932 et délégué au bureau de l'assistance judiciaire.

Quelques affaires

La bande Thomas ou les dévaliseurs d'églises 
Alors que doit s'ouvrir devant la Cour d'assises du Puy-de-Dôme, un nouveau procès de la Bande Thomas, déjà condamnée par la Cour d'assises de la Haute-Vienne, pour de nombreux vols d'objets d'art et d'église, perpétrés de 1904 à la fin de l'année 1907, les frères Thomas, Jean dit Antony et François, leur complice, Antoine Faure, débitant à Clermont-Ferrand, et Michel Dufay, antiquaire à Clermont-Ferrand, dont la défense est assurée par Michel Colombier, devant désormais répondre du vol et du recel de la Vierge à l'Enfant de la Sauvetat et du buste de Saint-Baudime, conservés dans l'église romane de Saint-Nectaire, Antony Thomas indique que, dans le courant du mois de janvier 1905, accompagné de Dufay, il aurait rencontré, à Limoges, un antiquaire parisien, Charles Tricou, pour négocier la vente de la vierge. Les premières négociations ayant échoué, ces dernières auraient repris, le 7 février suivant, à Gannat puis à Clermont-Ferrand, et un accord aurait été trouvé.  

Accusé d'être l'instigateur du larcin ou tout du moins l'homme de paille de Monsieur de Lannoy, autre antiquaire parisien, Tricou est arrêté, le 16 juin 1908, à Clermont-Ferrand. L'avocat parisien de l'antiquaire, maître Henri-Robert, charge alors Marius Billy de suivre l'instruction. Son interrogatoire ne permet pas de faire la lumière sur ses déplacements, sur son éventuelle présence à Londres, au moment où la caisse contenant la vierge est expédiée, ni sur l'emploi des sommes importantes que l'antiquaire a retiré au début de l'année 1905. 

Après avoir obtenu sa libération provisoire sous caution, son client est renvoyé, le 20 octobre 1908, devant la chambre des mises en accusation pour complicité de vol par recel.

Jugé les 3 et 4 décembre suivant, Charles Tricou sera acquitté, notamment grâce au témoignage d'un gardien de prison.

Les bouchers spéculateurs 
En 1922, il assure la défense de quarante-neuf bouchers de Clermont-Ferrand poursuivis, devant le tribunal correctionnel, pour spéculation illicite, pour avoir considérablement augmenté les prix de la viande au moment où le cours du bétail diminuait fortement. Fondant son argumentation sur la nouvelle législation ne considérant plus le bénéfice exagéré comme élément constitutif du délit de spéculation illicite. Il obtient l'acquittement de l'ensemble des prévenus.

Les hospices civils contre la ville de Clermont-Ferrand 
Le 26 novembre 1932, représentant les intérêts des hospices civils de Clermont-Ferrand devant le conseil de préfecture interdépartemental de Clermont-Ferrand, il s'oppose à son confrère, Joseph Vignancour, avocat de la ville de Clermont-Ferrand. Dans cette affaire, les hospices civils exigent la prise en charge, par la municipalité, des frais d'hospitalisation des malades indigents et le paiement, à ce titre, de la somme de 681 000 francs. Jugeant sur le fond, le conseil arrête que les frais d'hospitalisation des malades indigents incombent aux hospices, dans la mesure du montant intégral de leurs ressources budgétaires, déduction faite de celles qui servent à couvrir les frais généraux de leur fonctionnement et de celles qui ont une affectation spéciale du fait de la loi, d'actes de fondation, d'édits d'union ou de conventions particulières : l'excédent est à la charge de la commune du domicile du secours et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise à l'effet d'établir si lesdits frais ont excédé la limite ainsi définie des ressources budgétaires des hospices pendant l’exercice en cause. Cet arrêt fait jurisprudence.

L'affaire Rérolle 
En 1935, il assure la défense du sportif Roger Rérolle, accusé de blessures involontaires par imprudence pour avoir renversé un piéton, à l'occasion du  tour de Clermont-Ferrand, et de l'association sportive montferrandaise, considérée comme civilement responsable. Sa plaidoirie ne convainc pas le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand qui condamnera le coureur à 30 francs d'amende avec sursis et engagera la responsabilité civile du club sportif.

Adhésions et distinctions 
Parrainé par le docteur Cohondy et le sieur Sarrut, il adhère, en 1902, à la section d'Auvergne du Club alpin français.

En 1937, alors bâtonnier au barreau de Clermont-Ferrand, il préside un comité constitué en vue de faire ériger un monument à la mémoire du peintre paysagiste, Victor Charreton.

Sources

Lien externe 

Naissance en avril 1877
Naissance à Clermont-Ferrand
Décès en septembre 1944
Décès à Clermont-Ferrand
Décès à 67 ans
Avocat français du XXe siècle
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand